Ploske (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 680 Einwohnern (2004).

Das 1765 erstmals erwähnte Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen, 27,199 km² großen Landratsgemeinde im Westen des Rajon Taraschtscha.

Ploske liegt im Dneprhochland auf  Höhe an den Territorialstraßen T–10–17 und T–10–21 21 km südwestlich vom Rajonzentrum Taraschtscha und 135 km südlich der Hauptstadt Kiew.

Persönlichkeiten 
Im Ort kam 1905 der ukrainische Zoologe Oleksandr Markewytsch zur Welt.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Ersterwähnung 1765
Rajon Taraschtscha